Майкл Мишель (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Майкл Мишель Уильямс родилась в Эвансвилле, штат Индиана в семье афро-американской женщины и белого мужчины. В 1984 году она переехала в Нью-Йорк и отбросила фамилию Уильямс, начав свою карьеру актрисы со съемок в рекламе и музыкальных клипах.

Майкл Мишель добилась наибольшей известности благодаря своей роли доктора Клео Финч в телесериале «Скорая помощь», где она снималась в 1999—2002 годах. Ранее она снялась в финальном сезоне сериала «Убойный отдел», а также в нескольких других недолго просуществовавших полицейских сериалах.

На большом экране Майкл Мишель, вероятно, наиболее известна благодаря роли злодейки в фильме 2003 года «Как отделаться от парня за 10 дней». Также у неё были заметные роли в фильмах «Шестой игрок» (1997), «Али» (2001) и «Проклятый сезон» (2002). Кроме того, она снялась в недолго просуществовавшем сериале «Кевин Хилл» в 2004—2005 годах, в 2007 году появилась в двух эпизодах «Доктора Хауса», а в 2011 году — в нескольких эпизодах сериала «Сплетница».

Фильмография 
 Нью-Джек-Сити (1991)
 Dangerous Curves (34 эпизода, 1992—1993)
 New York Undercover (12 эпизодов, 1994—1995)
 Шестой игрок (1997)
 Нью-Йорк, Центральный парк (21 эпизод, 1995—1996)
 Замена. Последний урок 1998)
 Тварь Питера Бенчли (1998)
 Убойный отдел (22 эпизода, 1998—1999)
 Скорая помощь (55 эпизодов, 1999—2002)
 Али (2001)
 Проклятый сезон (2002)
 Как отделаться от парня за 10 дней (2003)
 Kevin Hill (22 эпизода, 2004—2005)
 Код убийства: Охота на киллера (2005)
Доктор Хаус (2 эпизода, 2007)
 Сплетница (4 эпизода, 2011)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США